Quimistán kan syfta på:

Honduras 

 Quimistán (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 
 Quimistán (ort), Departamento de Santa Bárbara,